Termenul „Semmering” se poate referi la:

Semmering (Niederösterreich) stațiune balneoclimaterică din Austria
Pasul Semmering
Calea ferată Semmering